Krokasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokasjön (Örkelljunga socken, Skåne, 624764-134843), sjö i Örkelljunga kommun, 
Krokasjön (Örkelljunga socken, Skåne, 624770-134825), sjö i Örkelljunga kommun,  (6,7 ha)
Krokasjön, Småland, sjö i Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun,  (9,21 ha)
Krokasjön, Västergötland, sjö i Götene kommun,

Se även
Kroksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn